Давиташви́ли () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Давиташвили, Абрам Михайлович (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Давиташвили, Александр (род. 1974) — грузинский дзюдоист.
 
 Давиташвили, Евгения Ювашевна (более известная как Джуна; 1949—2015) — советская и российская целительница, астролог.
 Давиташвили, Зурико (род. 2001) — грузинский футболист.
 Давиташвили, Иосиф Симонович (1850—1887) — выдающийся грузинский поэт.
 Давиташвили, Ираклий (род. 1989) — грузинский футболист.
 Давиташвили, Коба Романович (1971—2020) — грузинский политик, лидер Народной партии Грузии, депутат парламента Грузии четырёх созывов (1999, 2004, 2008, 2012).
 Давиташвили, Лео Шиович (1895—1977) — советский палеонтолог, геолог, эволюционист.
 
 Давиташвили, Нина Шиоевна (1882—1958) — грузинская актриса. Народная артистка Грузинской ССР (1943).
 Давиташвили, Сулико (род. 1977) — грузинский футболист.